Can Tallada (Bordils), edifici residencial a Bordils (Gironès)
 Can Tallada (Sant Climent de Llobregat), masia al municipi de Sant Climent de Llobregat al Baix Llobregat 
 Can Tallada (Sant Martí de Llémena), masia a Sant Martí de Llémena (Gironès)